Albiano  puede referirse a:
 Albiano, división de la escala temporal geológica
 Albiano (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio
 Albiano d'Ivrea, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte